Ла Сала има више значења:

 Ла Сала
 Ла Сала, Ла Калијенте (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сала (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сала (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику